Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1989 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 21 en 22 januari 1989 op de ijsbaan Ruddalens Idrottsplats te Göteborg. Er namen 30 schaatsers uit 13 landen aan deel.

Titelverdediger was de Zweed Tomas Gustafson, die de Europese titel in 1988 te Den Haag had veroverd. Leo Visser veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1989
Langebaanschaatsen in 1989
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Göteborg
Schaatsen